A 30 934-es számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelye, Miskolc közigazgatási területén; az M30-as autópálya és a 3-as főút találkozásánál kiépített csomópontrendszerhez tartozó utak egyike.

Az M30-as és 3-as főút kereszteződésénél aránylag bonyolult rendszerét alakították ki az átkötő utaknak, de készült, 30 593-as számozással egy olyan, egyirányú út is, amelyen a 3-asról az M30-asra közvetlenül is rá lehet hajtani, az említett bonyolult csomópontot kikerülve. Ez a 30 934-es út pedig az előbbi ellenkező irányú párja – attól néhány méterrel északra, de teljesen különálló pályatesten kiépítve –, az M30-astól vezet a 3-as útig.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 276 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30934
30934
30934